Sylta steht für:
 Sylta (Norwegen), ein Ort in Norwegen
 Sylta (Schweden), ein Ort in Schweden
 Sylta, ein weiblicher Vorname